Костыльники — название населённых пунктов на Украине:

 Костыльники — село в Мостисском районе Львовской области.
 Костыльники — село в Бучачском районе Тернопольской области.